Рашка може да се отнася за:
 Рашка, река в Сърбия;
 Рашка, средновековна сръбска държава на Неманичите;
 Рашка, название за част от Новопазарския санджак;
 Рашка, историко-географска област по река Рашка;
 Рашка, град в Сърбия;
 Рашка, община в Сърбия.

Рашка може да обозначава и:
 Рашки окръг, окръг в Сърбия;
 Рашки стил, архитектурно-монументален храмов стил в средновековната държава на Неманичите;
 Рашка гора, село и местност близо до Мостар, историческа Херцеговина;
 Рашка гращица, село в община Невестино, област Кюстендил;
 Валтер Рашка, американски архитект;
 Иржи Рашка, чехословашки ски-скачач;
 Робърт Рашка, австро-унгарски архитект;
 Рудолф Рашка, немски политик;
 Хели Рашка, германска киноактриса;
 Чарлс Рашка, американски индустриалец.